Plusieurs personnalités portent le nom Marcel Bertrand :
 Marcel Bertrand (1847-1907), géologue français ;
 Marcel Bertrand (1884-1945), compositeur français ;
 Marcel Bertrand (1899-1943), footballeur français ;
 Marcel Bertrand (1904-1961), homme politique français.

Références